Stroma je výraz který má různé významy v různých oborech.

 stroma (mykologie) je ochranné vegetativní nepravé pletivo, uzavírající nebo nesoucí 
struktury pohlavního nebo nepohlavního rozmnožování. Výraz se používá v mykologii, což je věda studující houby.

 stroma (botanika) je výplňová hmota chloroplastů. Při fotosyntéze se do ní přesunují vodíkové kationty H+ a jejich energie se využívá k syntéze ATP. Probíhají zde temnostní fáze fotosyntézy, to znamená Calvinův cyklus (C3 cyklus). Výraz se používá v botanice což je věda o rostlinách.

 stroma (anatomie) je v histologii vazivová tkáň podepírající (nebo vystýlající či vyplňující prostor) žlázy, tkáně, orgány nebo nádory. Výraz může být použit i jako název pro celé oporné soustavy.

Související články 
 Mitochondriální matrix

Reference 

Biologie